Lerminier ist der Familienname folgender Personen:

 Georges Lerminier (1915–1978), französischer Romanist und Theaterwissenschaftler
 Nilammon Théodore Lerminier (Théodoric-Nilammon Lerminier; 1770–1836), französischer Mediziner